

Codici 
 CUQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coen (Australia)
 cuq – codice ISO 639-3 della lingua cun

Geografia 
 Cuq  – comune del Lot e Garonna (Francia)
 Cuq  – comune del Tarn (Francia)
 Cuq-Toulza  – comune del Tarn (Francia)